Пушкинская, 10 — альбом группы «Аквариум».
 Пушкинская, 10 — арт-центр в Санкт-Петербурге.